PA (geluidssysteem) (public address), een geluidssysteem voor optredens
 PA (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk
 Persoonlijke aanval
 Witte Paters (Patres Albi, P.A.), ook bekend als de Missionarissen van Afrika
 Polyamide
 Prins Albert-piercing, een bepaald type piercing 
 Pennsylvania, een van de staten van de Verenigde Staten
 Public Affairs, of lobbyen
 Physician assistant

 papa
 pascal (eenheid) (Pa), de SI eenheid voor druk
 protactinium (Pa), een scheikundig element
 Punjabi, met pa als ISO-taalcode
 Pa (departement), een departement van Burkina Faso
 Pa (rivier), rivier in Thailand
 Pa (lied), een nummer van Doe Maar
 p.a., per adres